Verneuil est un nom propre qui désignait au départ un nom de lieu ; il a donné naissance à un nom de famille.

Signification 

Verneuil se décompose en deux éléments gaulois (celtique) : le terme *uerno- « marécage, aulne » (cf. breton gwern, irlandais fern), resté dans les termes dialectaux verne et vergne, sortes d'aulnes. Le second élément est un appellatif toponymique également d'origine celtique *ialon, latinisé en -ialum, et qui signifie initialement « espace découvert par un défrichement », « essart », puis par extension « village » (cf. gallois tir ial « espace découvert ») et qui a donné les finales -ueil / -euil en langue d'oïl et -(u)éjol / -(u)éjoul en langue d'oc.

Patronyme 

 Aristide Verneuil (1823-1895), médecin chirurgien à qui la maladie de Verneuil et le névrome de Verneuil doivent leur nom
 Auguste Verneuil (1856-1913), chimiste français, inventeur du « procédé Verneuil »
 Édouard de Verneuil (1805-1873), paléontologue français
 Ferry de Verneuil (mort en 1283), maréchal de France
 Henri Verneuil (1920-2002), réalisateur français
 Louis Verneuil (1893-1952), auteur dramatique français
Noms composés
 Henri de Bourbon-Verneuil (1601-1682), prélat français, fils légitimé d'Henri IV
 Henri Rillart de Verneuil (1870-1948), homme politique français
Pseudonymes
 Achille Varlet, dit Verneuil (1636-1709), acteur français
 Juliette Verneuil (de son véritable nom Juliette Bellonie Marie Vaucheret) (1893-1984), actrice française.
 Maurice Pillard, dit Verneuil (1869-1942), artiste décorateur français
 Jean Chapelle dit Verneuil (1924-1981), Résistant français de l'Yonne.
Titres
 Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil (1579-1633), une des favorites de Henri IV, mère du prélat ci-dessus.

Toponyme

 Verneuil, commune française de la Charente
 Verneuil, commune française du Cher
 Verneuil, commune française de la Marne
 Verneuil, commune française de la Nièvre
 Verneuil, ancienne commune française de l'Aisne, auj. intégrée à Moussy-Verneuil
 Verneuil-au-Perche, ancien nom de Verneuil-sur-Avre
 Verneuil-en-Bourbonnais, commune française de l'Allier
 Verneuil-en-Halatte, commune française de l'Oise
 Verneuil-Grand, commune française de la Meuse
 Verneuil-le-Château, commune française d'Indre-et-Loire
 Verneuil-l'Étang, commune française de Seine-et-Marne
 Verneuil-Moustiers, commune française de la Haute-Vienne
 Verneuil-Petit, commune française de la Meuse
 Verneuil-sous-Coucy, commune française de l'Aisne
 Verneuil-sur-Avre, commune française de l'Eure
 Verneuil-sur-Igneraie, commune française de l'Indre
 Verneuil-sur-Indre, commune française d'Indre-et-Loire
 Verneuil-sur-Seine, commune française des Yvelines
 Verneuil-sur-Serre, commune française de l'Aisne
 Verneuil-sur-Vienne, commune française de la Haute-Vienne

Histoire 
 La bataille de Verneuil, bataille de la guerre de Cent Ans (1424)

Médecine 

 La maladie de Verneuil, dermatose chronique

Autres 
 Verneuil est le nom d'un réseau de la Résistance française pendant la seconde Guerre mondiale.

Notes et références